Азбучен списък на космонавти, астронавти и тайконавти – участници в космически полети, с изключение на тези от САЩ, СССР и Русия.



А 
  Тоехиро Акияма (Akiyama Toyohiro) (Япония)
  Александър Александров (Aleksandrov Aleksander Panayotov) (България)
  Султан Ал Сауд (al-Saud, Sultan ben Salman ben Abdul-Aziz) (Саудитска Арабия)

Б 
  Иван Бела (Bella Ivan) (Словакия)
  Патрик Бодри (Baudry Patrick Pierre Roger) (Франция)
  Роберта Бондар (Bondar Roberta Lynn) (Канада)
  Лиу Бомин (Liu Buoming) (Китай)

В 
  Коичи Ваката (Wakata Koichi) (Япония)
  Улрих Валтер (Walter Ulrich Hans) (Германия)
  Роберто Витори (Vittori Roberto) (Италия)

Г 
  Марк Гарно (Garneau Joseph Jean-Pierre Marc) (Канада)
  Умберто Гуидони (Guidoni Umberto) (Италия)
  Жугдердемидийн Гурагча (Gurragcha Zhugderdemidiyn) (Монголия)

Д 
  Франк Де Вини (De Winne Frank) (Белгия)
  Джай Джъган (Zhai Zhigang) (Китай)
  Фей Дзюнлун (Fei Junlong) (Китай)
  Педро Дики (Duque Pedro Francisco) (Испания)
  Такао Дои (Doi Takao) (Япония)

Е 
  Райнхолд Евалд (Ewald Reinhold) (Германия)
  Леополд Ертц (Eyharts Léopold) (Франция)
  Жан-Пиер Еньоре (Haignere Jean-Pierre) (Франция)
  Клоди Еньоре (Haignere (Andre-Deshays) Claudie) (Франция)
  Ли Со Ен (Yi Soyeon) (Република Корея)

И 
  Георги Иванов (Ivanov (Kakalov) Georgi Ivanov) (България)

Й 
  Зигмунд Йен (Jähn Sigmund Werner Paul) (ГДР)

К 
  Леонид Каденюк (Каденюк Леонід Костянтинович) (Украйна)
  Маурицио Кели (Cheli Maurizio) (Италия)
  Андре Кейперс (Kuipers Andre) (Нидерландия)
  Жан-Франсоа Клервоа (Clervoy Jean-François) (Франция)
  Жан-Лу Кретиен (Chrétien Jean-Loup Jacques Marie) (Франция)

Л 
  Ги Лалиберте (Laliberté Guy) (Канада)
  Ян Лиуей (Yang Liwei) (Китай)

М 
  Стивън Маклейн (MacLean Steven Glenwood) (Канада)
  Франко Малерба (Malerba Franco Egidio) (Италия)
  Улф Мерболд (Merbold Ulf Dietrich) (Германия)
  Ернст Месершмид (Messerschmid Ernst Willi) (Германия)
  Абдул Мохманд (Mohmand Abdul Ahad) (Афганистан)
  Мамору Мори (Mohri Mamoru Mark) (Япония)
  Шукор Музафар (Muszaphar Shukor, Sheikh) (Малайзия)
  Чиаки Мукаи (Mukai Chiaki) (Япония)

Н 
  Родолфо Нери (Neri Vela Rodolfo) (Мексико)
  Паоло Несполи (Nespoli Paolo Angelo) (Италия)
  Клод Николие (Nicollier Claude) (Швейцария)
  Соичи Ногучи (Noguchi Soichi) (Япония)

О 
  Убо Окелс (Ockels Wubbo Johannes) (Нидерландия)

П 
  Жули Пайет (Payette Julie) (Канада)
  Филип Перен (Perrin Philippe) (Франция)
  Маркус Понтис (Pontes Marcos Cesar) (Бразилия)
  Думитру Прунариу (Prunariu Dumitru Dorin) (Румъния)

Р 
  Томас Райтер (Reiter Thomas Arthur) (Германия)
  Илан Рамон (Ramon Ilan) (Израел)
  Владимир Ремек (Remek Vladimír) (Чехословакия)

Т 
  Арналдо Тамайо Мендес (Tamayo Méndez Arnaldo) (Куба)
  Роберт Тирск (Thirsk Robert Brent) (Канада)
  Герхард Тиле (Thiele Gerhard Paul Julius) (Германия)
  Мишел Тонини (Tognini Michel) (Франция)
  Бярни Тригвасон (Tryggvason Bjarni Valdimar) (Канада)

У 
  Дафид Уилямс (Williams Dafydd Rhys) (Канада)
  Уън, Лиу (Liu Wang) (Китай)

Ф 
  Жан-Жак Фавие (Favier Jean-Jacques) (Франция)
  Фам Туан (Phạm Tuân) (Виетнам)
  Мухамед Фарис (Fares Mohammad Ahmad) (Сирия)
  Берталан Фаркаш (Farkas Bertalan) (Унгария)
  Франц Фибок (Viehböck Franz Artur) (Австрия)
  Клаус-Дитрих Фладе (Flade Klaus-Dietrich) (Германия)
  Дирк Фримаут (Frimout Dirk Dries David Damiaan) (Белгия)
  Арне Фулесанг (Fuglesang Arne Christer) (Швеция)
  Райнхард Фурер (Furrer Reinhard Alfred) (Германия)

Х 
  Дзин Хайпън (Jing Haipeng) (Китай)
  Ние Хайшън (Nie Haisheng) (Китай)
  Акихико Хошиде (Hoshide Akihiko) (Япония)
  Кристофър Хадфийлд (Hadfield Christopher Austin) (Канада)
  Мирослав Хермашевски (Hermaszewski Mirosław) (Полша)

Ш 
  Ракеш Шарма (Sharma Rakesh) (Индия)
  Хелън Шърман (Sharman Helen Patricia) (Великобритания)
  Марк Шатълуорт (Shuttleworth Mark Richard) (ЮАР)
  Ханс Шлегел (Schlegel Hans Wilhelm) (Германия)

Я 
  Наоко Ямазаки (Yamazaki Naoko) (Япония)
  Лиу Ян (Liú Yáng) (Китай)

Статистика 
На 15 май 2010 г. 77 космонавти и астронавти, извън САЩ и СССР (Русия) са участвали в орбитални космически полети, от тях — 7 жени. Към същата дата не са сред живите 2 космонавта и астронавта.

Разпределение на космонавтите по страни 
  (Заедно с  ГДР) — 10 космонавта
  – 9 космонавта
  – 9 космонавта
  – 8 космонавта
  – 8 космонавта
  – 5 космонавта
  – 2 космонавта
  – 2 космонавта
  – 2 космонавта

Още 24 страни са представени с по един космонавт – , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Брой космонавти по страни и тяхната активност

Външни препратки 
 www.friends-partners.org
 space.kursknet.ru
 www.april12.de

 Списък на първите космонавти по държави, осъществили полет
 Списък на астронавти от САЩ, участници в космически полети
 Списък на космонавти, участници в космически полети
 Списък на лунни астронавти
 Списък на жени-космонавти
 Списък на космонавти, посетили ОС „Салют“
 Списък на космонавти, посетили ОС „Мир“
 Списък на космонавти, посетили МКС
 Списък на космонавти от СССР и Русия, участници в космически полети

Списъци на космонавти